Johann Adam Bergk (1769-1834) – filosofo tedesco
 Theodor Bergk (1812-1881) – filologo classico tedesco